Ю́рій Ві́кторович Зу́бов ( , с. Степанівка, Херсонська область, Українська РСР —  , с. Покровське, Бахмутський район, Донецька область, Україна) — український рятувальник, військовик, старшина Збройних сил України.

Життєвий шлях 
Народився 1972 року в селі Степанівка, що підпорядковане Суворовському району Херсона (на той час село було частиною Чорнобаївки). З дитинства допомагав дідусеві та батькові на пасіці. 1987 року закінчив 8 класів Степанівської середньої школи, 1990-го — спеціальне професійно-технічне училище № 2 міста Херсона, за спеціальністю «машиніст широкого профілю». Протягом 1990—1992 років проходив строкову військову службу у радянській армії — в Іркутську (РРФСР).

Після армії обрав професію рятувальника. Служив водієм 8-ї воєнізованої пожежної частини Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, — з охорони заводу ВАТ «Херсоннафтопереробка». Свого часу рятував мешканців підтопленого смт Нова Маячка Олешківського району, — 18 діб беззмінно пробув у селищі, відкачуючи воду. Про рятувальника писали у місцевій газеті. 2011-го, з вислугою 20 років, вийшов на пенсію. Ветеран рятувальної служби. Мешкав у рідній Степанівці, займався пасікою та господарством.

У зв'язку з російською збройною агресією проти України призваний за частковою мобілізацією влітку 2014.

Старшина, водій БМ-21 «Град» 17-ї окремої танкової бригади, в/ч А3283, м. Кривий Ріг.

З осені 2014-го брав участь в антитерористичній операції, зокрема, у боях за Дебальцеве, вийшов з оточення, вберігши машину.

4 березня 2015 помер через зупинку серця, під час несення служби поблизу Бахмута, в с. Покровське (за іншими даними помер у Краматорську).

Похований 8 березня у селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області.

Без Юрія лишилися мати Катерина, дружина Світлана і три доньки.

Вшанування 
13 жовтня 2015 в селі Степанівка на будівлі Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 Херсонської міської ради відкрито меморіальну дошку Юрію Зубову. У шкільному музеї одна з експозицій присвячена полеглому випускнику школи.

Джерела 
 Зубов Юрій Вікторович  // Книга пам'яті полеглих за Україну.
 Зубов Юрій Вікторович  // Український меморіал.
 Зубов Юрій Вікторович  // Сторінка пам'яті на сайті Херсонської ОДА.
 Рятувальники прощаються з патріотами, які загинули у зоні АТО // ГУ ДСНС у Херсонській області, 7 березня 2015.
 На таких героях тримається наша країна, — Олена Урсуленко  // Херсонщина за день, 13 жовтня 2015.
 У Степанівці відкрили меморіальну дошку загиблому Герою  // Солідарність, 15 жовтня 2015.

Уродженці Херсонського району
Українські пожежники
Померли в Бахмутському районі
Поховані в Херсонському районі